Vinkenberg (Oisterwijk) - een buurtschap in de Nederlandse gemeente Oisterwijk;
 Vinkenberg (Diest) - een getuigenheuvel in de Belgische gemeente Diest;
 Plantage (Montferland) - Vinkenberg is een oude aanduiding voor dit gebied;
 De locatie van het Winkerbergkrutz, zie Lijst van onroerend erfgoed in Voeren.